José López Domínguez (Marbella, 1829 - Madrid), militar i polític espanyol 
 José López Garrido (Vilagarcía de Arousa, 1961), advocat i polític valencià, diputat al Congrés dels Diputats en la X Legislatura
 José López Gimeno (Almansa, 1942 - 2000), director d'orquestra de banda 
 José López Montenegro (Aragó, ? - Barcelona, 1908), periodista i dirigent sindical aragonès 
 José López Portillo (Ciutat de Mèxic, 1920 – 2004), president del Mèxic (1976 - 1982)
 José López Rega (Buenos Aires, 1916 - 1989), policia i polític argentí 
 José López de Toro (Santa Fe, Granada, 1898 – 1972), sacerdot espanyol i acadèmic de la Reial Acadèmia de la Història 
 José López Varela, advocat i polític gallec 
 José Alberto López Pérez (Madrid, 1960), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa 
 José Ignacio López de Arriortúa (Amorebieta, 1941), enginyer industrial basc 
 José Ignacio López Susín
 José Manuel López Rodríguez (Caboalles de Abajo, 1940), ciclista espanyol 
 José Miguel López Quevedo (Madrid, 1974 ), futbolista espanyol que jugava de davanter 
 José Ramón López Díaz-Flor (Ceuta, 1950), piragüista espanyol